Бофо́р (, ):
 Бофор — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Бофор — коммуна во Франции, департамент Изер
 Бофор — коммуна во Франции, департамент Нор
 Бофор — коммуна во Франции, департамент Эро
 Бофор — коммуна во Франции, департамент Юра
 Бофор — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Гревенмахер.
 Бофор — крепость крестоносцев в Ливане.
 Бофор — замок во Франции в исторической области Шампань.
 Бофор — замок во Франции в исторической области Овернь.
 Бофор — дворянские титулы в разных странах:
 Бофор — знаменитый в XV веке английский род, получивший своё имя от замка Бофор в Шампани, Франция. 
 Бофор — фландрские графы и маркизы, ведут своё имя от замка в графстве Намюр, упоминаются с XII века.
 Бофор — замок во Франции в коммуне Гуде в долине реки Луары.
 Бофор — савойский сыр, близкий к сыру грюйер.
 Бофор — израильский фильм 2007 года.
 Бофор, Карел-Годен де (1934—1964) — нидерландский граф и автогонщик.

См. также 
 де Бофор
 Бофорт